Това е списък на вятърни електроцентрали в България, включващ съоръженията с инсталирана мощност 10 MW и повече.

 
Списъци за България